Spirit kan verwijzen naar:

Muziek
Spirit (band), een rockband uit Californië opgericht in 1967
Spirit (Jewel), het tweede muziekalbum van Jewel uit 1998
Spirit (Eluveitie), een metalmuziekalbum uit 2006
Spirit (Leona Lewis), het debuutalbum van Leona Lewis uit 2007
Spirit (Legend), muziekalbum van Legend uit 2013
Spirit (Beyoncé), nummer van Beyoncé uit 2019
Spirit koor, een wereldkoor uit Vlaanderen opgericht in 2010

Sport
SH Spirit, een Schiedamse hockeyclub
SC Spirit '30, een voetbalclub uit Hoogkarspel
VV Spirit, een voetbalclub uit Ouderkerk aan den IJssel
Spirit (Formule 1), een Brits Formule 1-team dat deelnam aan het kampioenschap tussen 1983 en 1985

Overig
B-2 Spirit, een Amerikaanse stealth bommenwerper
Spirit (magazine), magazine voor tieners uitgegeven door de HGJB
Spirit (MER), ook bekend als Mars Exploration Rover, een Amerikaans ruimtetuig dat Mars onderzoekt
Spirit (partij), een Vlaamse links-liberale politieke partij, hernoemd tot Sociaal-Liberale Partij
Spirit Airlines, een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij
Spirit: Stallion of the Cimarron, een Amerikaanse animatiefilm uit 2002
Spirit of St. Louis, het vliegtuig waarmee Charles Lindbergh in 1927 de Atlantische Oceaan overvloog